Paus Pontianus, paus en rooms-katholieke heilige uit de 3e eeuw,
Pontianus van Spoleto, rooms-katholieke martelaar uit de 2e eeuw.